Blauäugig ist der Name mehrerer Filme:
 Blauäugig (1989), Film von Reinhard Hauff
 Blauäugig (1996), Dokumentarfilm von Bertram Verhaag

Siehe auch:
 Blauäugigkeit